Zenarchopterus är ett släkte av fiskar. Zenarchopterus ingår i familjen Hemiramphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näbbgäddartade fiskar
Zenarchopterus